Соревнования по дзюдо на летних Олимпийских играх 2004 проходили с 14 по 20 августа. Спортсмены из 91 страны разыграли четырнадцать комплектов медалей.

Йозеф Крнач, выиграв серебро в категории до 66 кг, принёс Словакии первую в истории олимпийскую награду в дзюдо.
Российский дзюдоист Дмитрий Носов в весовой категории до 81 кг сумел завоевать бронзовую медаль после тяжелейшей травмы руки, полученной им в полуфинальной схватке.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты 
Все соревнования прошли в Олимпийском крытом зале «Ано Лиозин».

Календарь 

В каждый день соревнований встречи основных раундов начинались в 12:00 по местному времени (UTC+8), а матчи за третьи места и финальные схватки стартовали в 18:00.

Судьи 

  Фарес Аттие
  Штефан Боде
  Дэйв Браун
  Патрик Виаль
  Овидио Гарнеро
  Франки де Мор
  Карлос Дуарте
  Ким Ми Джун
  Хулио Клементе
  Херман Контрерас
  Паскуале Кьюрлия
  Хеди М’Хирси
  Эмманоэл Маттар
  Крейг Монаган
  Мун Вон Пэ
  Нобору Сайто
  Ионел Стойкуц
  Сун Чжаонянь
  Анатолий Трофимов
  Сёдзо Фудзи
  Хуан Юсань
  Хуан Чалас
  Тухами Шниуэр
  Альфредо Элисальде
  Сумио Эндо

Навигация 
 Официальный олимпийский отчёт